Bouilly (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Bouilly (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny